Чемпіонат Азербайджану 1994–1995 — 4-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вперше став Кяпаз.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Нефтчі взяв участь у Кубку володарів кубків 1995—1996 як переможець Кубку Азербайджану 1994—1995.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

1994—1995
Азербайджан
Азербайджан
1994 в азербайджанському спорті
1995 в азербайджанському спорті